Polska Liga Koszykówki 1958/1959 – 25. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Lech Poznań, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1957/1958. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Cracovia i Wybrzeże Gdańsk.

Czołówka strzelców 
 Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 599
 Zbigniew Stawinoga (Gwardia Wrocław) - 485
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 450
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 427
 Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 413
 Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 410
 Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 396
 Wincenty Wawro (Wisła Kraków) - 395
 Zbigniew Dregier (Spójnia Gdańsk) - 386
 Piotr Jagiełłowicz (Sparta Kraków) - 380

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1958/1959

Polska Liga Koszykówki
1958 w koszykówce
1959 w koszykówce
1958 w polskim sporcie
1959 w polskim sporcie